Ю (; ) — китайське та корейське прізвище. Відомі носії:
 Ю А Ін — південнокорейський актор, галерист та креативний директор
 Ю Бьон Ок — південнокорейський футболіст
 Ю Вон Чхоль — південнокорейський гімнаст, олімпійський медаліст
 Ю Іль Хо — південнокорейський політик, в. о. прем'єр-міністра Республіки Корея
 Ю Ін Йон — південнокорейська акторка
 Ю Ін Су — південнокорейський актор
 Ю Йон Сон — південнокорейський бадмінтоніст, олімпійський медаліст
 Ю О Сон — південнокорейський актор
 Ю Сан Чхоль — корейський футболіст
 Ю Син Мін — корейський настільний тенісист, олімпійський чемпіон
 Ю Син Хо — південнокорейський актор
 Ю Сікунь — голова уряду Республіки Китай
 Ю Сонрьон — корейський державний діяч, цивільний чиновник династії Чосон
 Ю Хао — китайський гімнаст, олімпійський медаліст
 Ю Чжон Нам — південнокорейський плавець.
 Ю Чжу — 10-й імператор Північної Вей
 Ю Чі Тхе — південнокорейський актор, режисер та сценарист
 Ю Чун Сан — південнокорейський актор і співак.
 Ю Чхан Сун — прем'єр-міністр Південної Кореї

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища